Isabela (Galápagos), major illa de l'arxipèlag de les Galápagos
 Isabela (Puerto Rico), municipi de Puerto Rico
 La Isabela, primera ciutat fundada al Nou Món l'any 1494, actual República Dominicana